linea S11 del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)
 Fokker S-11 – aeromobile militare della Fokker
 S11 – superstrada polacca